Корние́нко — украинская фамилия, происходящая от имени .

Известные носители

А 
 
 
 Корниенко, Анастасия Алексеевна (род. 1992) — российская волейболистка.

В 
 Корниенко, Валентин Александрович (1873—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Корниенко, Валерий (род. 1945) — советский фигурист.
 Корниенко, Валерий Николаевич (род. 1936) — советский и российский учёный-медик.
 Корниенко, Василий Петрович (1923—1994) — советский учёный-экономист.
 
 Корниенко, Виталия Алексеевна (род. 2010) — российская актриса.

Г 
 Корниенко, Геннадий Александрович (род. 1954) — генерал-полковник, директор ФСИН России.
 Корниенко, Георгий Маркович (1925—2006) — советский дипломат и государственный деятель.

И 
 
 Корниенко, Игорь Александрович (1964—1995) — участник штурма Грозного, Герой России.

К, Л 
 Корниенко, Карен Сергеевич (род. 1974) — российский музыкант.
  (род. 1932) — украинский политик.
 Корниенко, Леонид Сергеевич — доктор наук, профессор МГУ; Лауреат Государственной премии СССР.

М

Н 
 Корниенко, Наталья Васильевна (род. 1953) — советский и российский литературовед, преподаватель.
 Корниенко, Нелли Ивановна (1938—2019) — советская и российская актриса, педагог.
 
 Корниенко, Нина Григорьевна (род. 1943) — советская и российская актриса.

О 
 Корниенко, Олег Валерьевич (род. 1973) — советский, российский и казахстанский футболист.
 Корниенко, Ольга Трофимовна (1914—1998) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

П, С 
 Корниенко, Прокофий Прокофьевич (1911—1972) — Герой Советского Союза.
 Корниенко, Сергей Иванович (род. 1948) — российский историк, профессор ПГНИУ.

Т 
 Корниенко, Тимофей Сергеевич (1903—1938) — советский легкоатлет.
 Корниенко, Трофим Николаевич (1906—1971) — деятель советских спецслужб, полковник.

См. также 

 
 
 Корниенки